Johann Christian Düring ist der Name folgender Personen: